Anthropos est un mot grec ancien () translittéré tel quel dans les langues modernes. Écrit généralement avec une majuscule, il désigne l'humain dans sa détermination la plus générique, qui est l'objet de l'anthropologie et le principe de l'anthroposophie. Il sert, par métonymie, de nom propre à des publications et institutions.

Concept 
Hors de toute connotation spirituelle, anthropos demeure un des noms possibles pour désigner l'objet de l'anthropologie, voire de toute science sociale, quelle que soit son orientation. Mais il est plus spécifiquement employé dans les contextes suivants, où le terme prend une signification nettement essentialiste :

L'anthropologue religieux Marcel Jousse fait d'Anthropos le concept clé de ses recherches.

L'anthropos peut également désigner le « tronc mental universel » thématisé par Edgar Morin.

C'est cette valeur essentialiste qui donne au terme une valeur poétique, comme chez le poète américain Edward Estlin Cummings, et son recueil Anthropos, l'avenir de l'art.

Notes et références 
Notes

Références

Voir aussi 
 Être humain (philosophie)
 Dasein

Concept philosophique